Ángela Ruiz Robles (1895-1975), autrice et inventrice espagnole ;
 Bruno Roblès (né en 1967), animateur français de télévision et de radio, animateur de l'émission de radio Festival Roblès ;
 Dayron Robles (né en 1986), athlète cubain ;
 Emmanuel Roblès (1914-1995), écrivain français ;
 Jean-François de Robles (mort en 1659), évêque d'Ypres ;
 Julio Robles (1951-2001), matador espagnol ;
 Lola Robles (née en 1963), écrivaine espagnole de science-fiction ;
 Manola Robles (1948-2021), journaliste chilienne ;
 Marco Aurelio Robles (1905 - 1990), président du Panama ;
 Marisa Robles (1937-), harpiste espagnole naturalisée britannique ;
 Mauricio Robles (né en 1989), lanceur de relève gaucher des Ligues majeures de baseball ;
 Nagore Robles (née en 1983), personnalité de la télévision espagnole ;
 Rosario Robles (1956- ), personnalité politique mexicaine ;
 Víctor Robles (1997-), joueur dominicain de baseball ;

Gil-Robles
 Álvaro Gil-Robles (né en 1944), homme politique espagnol ;
 José María Gil-Robles y Quiñones (1898-1980), homme politique espagnol ;
 José María Gil-Robles Gil-Delgado (né en 1935), homme politique espagnol.

Blas de Roblès
 Jean-Marie Blas de Roblès (né en 1954), philosophe et écrivain français.